Titi steht für:
 Springaffen (Callicebinae), Unterfamilie der Sakiaffen, engl. Titis oder Titi monkeys
 Dunkler Sturmtaucher (Puffinus griseus), Sturmvogel des Südpazifiks, auch unter der Bezeichnung der Māori Tītī bekannt

Titi ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Titi (Bubanza), Ort in Burundi
 Titi Island (Fidschi), Insel in Fidschi
 Titi Island (Marlborough), Insel in Neuseeland
 Titi Island (Northland), Insel in Neuseeland
 Titi/Muttonbird Islands, eine Inselgruppe im Südpazifik bei Neuseeland
 Titi (See), ein See im Annapurna Conservation Area, Nepal

Titi ist der Name folgender Personen:

 Titi, Gemahlin des altägyptischen Königs Ramses X.
 André Titi Buengo (* 1980), angolanischer Fußballspieler
 Mario Titi (1921–1982), italienischer Maler
 Ncincihli Titi (* 1993), südafrikanischer Sprinter
 Titi, familiärer Kosename für den französischen Maler Félix Pissarro (1874–1897)
 Titi, Spitzname des brasilianischen Fußballspielers Cristian Chagas Tarouco (* 1988)
 Titi, Spitzname des mexikanischen Fußballspielers Luis García Cortina

Siehe auch:
 Titi-Hemd
 Titisee
 Titicacasee
 Titti
 Thierry